Janiw Katan
 Sara Sztern-Katan

Zobacz też 
 katana